Геохронологи́ческая шкала́ (стратиграфическая шкала) — геологическая временная шкала истории Земли, применяемая в геологии и палеонтологии, своеобразный календарь для промежутков времени в сотни тысяч и миллионы лет. Существуют Международная стратиграфическая шкала, применяемая на Западе, Общая стратиграфическая шкала, применяемая в России, а также отдельные шкалы, применяемые в США, Канаде, Китае, Индии и ЮАР.

Согласно современным общепринятым представлениям, возраст Земли оценивается в 4,5—4,6 млрд лет. На поверхности Земли не обнаружены горные породы или минералы, которые могли бы быть свидетелями образования планеты. Максимальный возраст Земли ограничивается возрастом самых ранних твёрдых образований в Солнечной системе — тугоплавких включений, богатых кальцием и алюминием (CAI) из углистых хондритов. Возраст CAI из метеорита Альенде по результатам современных исследований уран-свинцовым методом составляет 4568,5±0,5 млн лет. На сегодня это лучшая оценка возраста Солнечной системы. Время формирования Земли как планеты может быть позже этой даты на миллионы и даже многие десятки миллионов лет.

Последующее время в истории Земли было разделено на различные временные интервалы. Их границы проведены по важнейшим событиям, происходившим тогда.

Граница между эрами фанерозоя проходит по крупнейшим эволюционным событиям — глобальным вымираниям. Палеозой отделён от мезозоя крупнейшим за историю Земли пермо-триасовым вымиранием видов. Мезозой отделён от кайнозоя мел-палеогеновым вымиранием.

История создания шкалы 

Во второй половине XIX века на II—VIII сессиях Международного геологического конгресса (МГК) в 1881—1900 годах были приняты иерархия и номенклатура большинства современных геохронологических подразделений. Впоследствии Международная геохронологическая шкала постоянно уточнялась.

Конкретные названия периодам давали по разным признакам. Чаще всего использовали географические названия. Так, название кембрийского периода происходит от  — названия Уэльса, когда он был в составе Римской империи, девонского — от графства Девоншир в Англии, пермского — от г. Перми, юрского — от гор Юра́ в Европе. В честь древних племён названы вендский (ве́нды — немецкое название славянского народа лужицких сербов), ордовикский и силурийский (племена кельтов ордо́вики и силу́ры) периоды. Реже использовались названия, связанные с составом пород. Каменноугольный период назван из-за большого количества угольных пластов, а меловой — из-за широкого распространения писчего мела.

Принцип построения шкалы 
Геохронологическая шкала создавалась для определения относительного геологического возраста пород. Абсолютный возраст, измеряемый в годах, имеет для геологов второстепенное значение.

Время существования Земли разделено на два главных интервала: фанерозой и докембрий (криптозой) по появлению в осадочных породах ископаемых остатков. Криптозой — время скрытой жизни, в нём существовали только мягкотелые организмы, не оставляющие следов в осадочных породах. Фанерозой начался с появлением на границе эдиакария (венд) и кембрия множества видов моллюсков и других организмов, сохранившиеся остатки или следы которых позволяют палеонтологии расчленять толщи по находкам ископаемой флоры и фауны.

Другое крупное деление геохронологической шкалы имеет своим истоком самые первые попытки разделить историю Земли на крупнейшие временны́е интервалы. Тогда вся история была разделена на четыре периода: первичный, который эквивалентен докембрию, вторичный — палеозой и мезозой, третичный — весь кайнозой без последнего четвертичного периода. Четвертичный период занимает особое положение. Это самый короткий период, но в нём произошло множество событий, следы которых сохранились лучше других.

Для облегчения запоминания последовательности эпох фанерозоя применяется мнемоническое правило: , где буква, с которой начинается слово, обозначает период (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь, триас, юра, мел, палеоген, неоген, четвертичный).

См. также 
 Геохронология
 Фитоэры
 Геологическая временная шкала Марса

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Геохронологическая шкала фанерозоя и докембрия на сайте ВСЕГЕИ
 Геохронологическая шкала на сайте International Commission on Stratigraphy
 Геошкала за неделю: геохронологическая шкала, сжатая в масштабе недели